Pradines (Corrèze)
 Pradines (Loire)
 Pradines (Lot)